Кривору́чко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Криворучко, Анатолий Тихонович (1947—2014) — украинский учёный-аграрий, Герой Украины.
 Криворучко, Василий Павлович (1919—1994) — советский живописец, график.
 
 Криворучко, Даниил Олегович (род. 1998) — российский футболист.
 Криворучко, Иван Семёнович (род. 1940) — советский и российский актёр, театральный режиссёр и театральный педагог.
 Криворучко, Леонтий Леонтьевич (1927—2003) — первый секретарь Винницкого обкома КПУ в 1983—1988 годах.
 Криворучко, Надежда Михайловна (1937—2015) — Герой Социалистического Труда.
 Криворучко, Николай Николаевич (1887—1938) — командир РККА, герой Гражданской войны.
 Криворучко, Орест Иванович (1942—2021) — украинский художник, Заслуженный художник Украины (2005).
 Криворучко, Светлана Владимировна (род. 1975) — украинская журналистка, директор телекомпаний «Киев» и «БТБ».